Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Feigl che ha battuto in finale Van Winitsky 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (primo turno)
 Dick Stockton (semifinali)
 John Lloyd (primo turno)
 Bob Giltinan (primo turno)

 Brian Teacher (secondo turno)
 Mike Cahill (semifinali)
 Willem Prinsloo (secondo turno)
 Ismail El Shafei (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1978